Por el término Casa de las Cadenas puede referirse a distintas edificaciones:

Casa Palacio de los Condes de Berberana de Miranda de Ebro (Provincia de Burgos, España).
Casa Vizarrón de El Puerto de Santa María (Provincia de Cádiz, España).
Casa de las Cadenas en la judería de Toledo (España) que alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo.
Casa de la Cadenas (Cádiz), sede del Archivo histórico provincial.